Нуева Коломбија има више значења:

 Нуева Коломбија (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Коломбија (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику